Gieshügel steht für folgende geografischen Objekte in Unterfranken:
 Gieshügel (Gerbrunn), Ortsteil von Gerbrunn, Landkreis Würzburg
 Gieshügel (Volkach), Wüstung in Gaibach, Stadtteil von Volkach, Landkreis Kitzingen